Лига 2 2012/2013 () — 50-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 14 сентября 2012 года и закончился 3 мая 2013 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2012/13 на сайте rsssf.com 

2012/2013
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2012 году
Спорт в Алжире в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013